Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2010. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Учесници

Група А

Група Б

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Наукалпану (Мексико)

Резултати

Табела 

 се пласирала у Дивизију I.

 испала у Дивизију III.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Нарви (Естонија)

Резултати 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=40|Датум
!width=130|Репрезентација
!width=130|Репрезентација
!width=200|Резултат
|- 
| style="text-align:left;" | 10.4.2010
| style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" |||1:3  (0:0, 0:2, 1:1)report
|- 
| style="text-align:left;" | 10.4.2010
|style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" |||3:4  (2:0, 1:1, 0:3)report
|- 
| style="text-align:left;" | 10.4.2010
| style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" |||17:3  (5:0, 4:2, 8:1) report 
|- 
| style="text-align:left;" | 11.4.2010
| style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" |||8:3 (2:0, 2:1, 4:2)report
|- 
| style="text-align:left;" | 11.4.2010
| style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" ||| 4:5  (0:1, 3:3, 1:1)report
|- 
| style="text-align:left;" | 11.4.2010
| style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" ||| 15:0  (5:0, 6:0, 4:0))report
|- 
| style="text-align:left;" | 13.4.2010
| style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" ||| 20:0  (7:0, 8:0, 5:0) report 
|- 
| style="text-align:left;" | 13.4.2010
|style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" ||| 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)report
|- 
| style="text-align:left;" | 13.4.2010
|style="text-align:left;" ||| style="text-align:left;" ||| 17:0 (3:0, 8:0, 6:0)report
|- 
| style="text-align:left;" | 14.4.2010
|style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" |||2:7 (2:2, 0:1, 0:4)report 
|- 
| style="text-align:left;" | 14.4.2010
|style="text-align:left;" | ||style="text-align:left;" |||1:14 (0:2, 1:8, 0:4)report
|- 
| style="text-align:left;" | 14.4.2010
|style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" |||1:6 (1:3, 0:1, 0:2) report 
|- 
| style="text-align:left;" | 16.4.2010|style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" |||1:2  (0:1,  1:0,  0:1)report   
|- 
| style="text-align:left;" | 16.4.2010
|style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" |||6:2  (3:0,  1:2,  2:0)report    
|- 
| style="text-align:left;" | 16.4.2010
|style="text-align:left;" |||style="text-align:left;" |||1:7' (0:2, 1:4, 0:1)report 
|}

 Табела  се пласирала у Дивизију I. испао у Дивизију III.''

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 2010.